Adelaida de Hohenlohe-Langenburg (en alemán, Adelheid zu Hohenlohe-Langenburg; Langenburg, 20 de julio de 1835-Dresde, 25 de enero de 1900) fue sobrina de la reina Victoria del Reino Unido. Fue la segunda hija del príncipe Ernesto I de Hohenlohe-Langenburg y de la princesa Feodora de Leiningen, media-hermana mayor de la reina británica.

Propuesta de matrimonio de Napoleón III 
En 1852, poco tiempo después de convertirse en emperador de Francia, se hizo una propuesta a sus padres pidiendo la mano a favor de Napoleón III. Aunque los dos nunca se habían visto, las ventajas políticas para el emperador eran innegables, desde el punto de vista internacional podrían conllevar un acuerdo entre Francia y el Reino Unido, además de emparentar a los Bonaparte con una dinastía respetable. Debido a que la novia era, oficialmente, una princesa alemana menor y así mismo miembro de la familia real británica, el riesgo de rechazo era pequeño y la novia podía estar agradecida ya que a cambio de un matrimonio real sólo tendría que convertirse al catolicismo.

De hecho, la propuesta horrorizó a la reina Victoria e incomodó al príncipe consorte, que no quería dar una legitimidad pública al régimen político de Francia, además se consideraba que su duración sería corta. La corte británica mantuvo estricto silencio hacia la familia Hohenlohe durante las negociaciones del matrimonio, su propósito era manifestar el rechazo de la reina Victoria hacia la idea que Napoleón III llegase a ser su sobrino político.

Sus padres, entendiendo el desinterés británico como una desaprobación, declinaron la oferta matrimonial francesa, dejando consternada a su joven hija de 16 años. Aun considerando que esta primera negativa pudo ser una estrategia de la familia Hohenlohe para obtener una posición más ventajosa con respecto a su hija, el hecho fue que Napoleón olvidó sus planes con la princesa Adelaida y dirigió su interés hacia la virtuosa condesa de Teba.

Matrimonio y descendencia 
El 11 de septiembre de 1856, Adelaida se casó con el duque Federico VIII de Schleswig-Holstein. Fueron padres de siete hijos:
 Federico (3 de agosto de 1857-29 de octubre de 1858), príncipe de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg.
 Augusta Victoria (22 de octubre de 1858-11 de abril de 1921), casada con el emperador Guillermo II de Alemania.
 Carolina Matilde (25 de enero de 1860-20 de febrero de 1932), casada con Federico Fernando de Schleswig-Holstein. Su esposo fue hijo del duque Federico de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, a su vez segundo hijo del duque Federico Guillermo de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg y de Luisa Carolina de Hesse-Kassel.
 Gerardo (20 de enero de 1862-11 de abril de 1862), príncipe de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg.
 Ernesto Gunter (11 de agosto de 1862-21 de febrero de 1921), duque de Schleswig-Holstein. Casado con la princesa Dorotea de Sajonia-Coburgo-Gotha; sin descendencia. 
 Luisa Sofía (8 de abril de 1866-28 de abril de 1952), casada con el príncipe Federico Leopoldo de Prusia. Este último era bisnieto por línea paterna del rey Federico Guillermo III de Prusia. 
 Feodora (3 de julio de 1874-21 de junio de 1910).

Una pequeña isla en la Tierra de Francisco José, isla Adelaida, fue llamada en su honor Princesa Adelaida por la Expedición austrohúngara al Polo Norte. La princesa Adelaida es una ascendiente matrilineal (directamente solo a través de las mujeres) de la reina emérita Sofía de España.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Princesas de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg
Princesas de Hohenlohe-Langenburg
Nacidos en Langenburg